Джеффри Аренд (. род. 28 февраля 1978) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Аренд родился на Манхэттене, Нью-Йорк. Актёр наполовину Пакистанского происхождения. В 2000 году актёр начал озвучивать персонажей компьютерных игр, а после начал сниматься в кино и в небольших ролях в телесериалах.

В 1997 году Аренд присоединилcя к актёрскому составу мультсериала «Дарьи», также он озвучил Тошнотика в игре Daria’s Inferno. В 2010 году актёр получил постоянную роль в сериале «Следствие по телу».

11 октября 2009 года Джеффри Аренд женился на актрисе Кристине Хендрикс.

Фильмография

Примечания

Ссылки